Џими Батлер Трећи (; Хјустон, Тексас, 14. септембар 1989) амерички је кошаркаш. Игра на позицији бека, а тренутно наступа за Мајами хит.

Каријера 
Након годину дана проведених на Тајлер џуниор колеџу, играо је три сезоне за Златне орлове на универзитету Маркет. Бележио је у просеку 12,0 поена, 5,5 скокова и 1,7 асистенција. Изабран је у првом кругу НБА драфта 2011. као 30. пик од стране екипе Чикаго булса. Проглашен је за играча који је највише напредовао у сезони 2014/15. и био је учесник на Ол-стар мечу у фебруару 2015. године.

Средином 2015, Батлер је потписао нови уговор са Булсима на 5 година, вредан 95 милиона долара.

Најбољи учинак у НБА лиги остварио је 9. децембра 2015. на утакмици против Бостона када је постигао 36 поена. Већ 18. децембра по први пут у каријери је постигао више од 40 поена на утакмици, убацивши 43 поена у победи против Детроит пистонса.

Дана 3. јануара 2016, Батлер је у победи Чикага над Торонтом са 115:113 оборио рекорд Мајкла Џордана по броју датих поена у једном полувремену. У првом полувремену је постигао само два поена, а онда је у наставку утакмице убацио 40 и тако оборио рекорд Џордана из 1988.

Приватни живот 
Још док је био беба његов отац је напустио породицу. Кад је напунио 13 година мајка га је избацила на улицу. Преноћиште је проналазио код својих пријатеља из школе, али родитељи његових другова нису били спремни да га приме на дужи временски период. Батлеров живот се сводио на спавање на улицама Хјустона, по дечијим свратиштима или некад код својих пријатеља. Током средње школе лето је проводио на локалним теренима, где је играо кошарку без престанка. Након четири године живота на улици коначно је добио нови дом и нову породицу.

Успеси

Репрезентативни 
 Олимпијске игре:  2016.

Појединачни 
 НБА Ол-стар меч (6): 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022.
 Идеални тим НБА — трећа постава (4): 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21.
 Идеални одбрамбени тим НБА — друга постава (5): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2020/21.
 Играч НБА који је највише напредовао (1): 2014/15.

НБА статистика

Регуларна сезона 

|-
| align="left" | 2011/12
| align="left" | Чикаго булси
| 42 || 0 || 8.5 || .405 || .182 || .768 || 1.3 || .3 || .3 || .1 || 2.6
|-
| align="left" | 2012/13
| align="left" | Чикаго булси
| 82 || 20 || 26.0 || .467 || .381 || .803 || 4.0 || 1.4 || 1.0 || .4 || 8.6
|-
| align="left" | 2013/14
| align="left" | Чикаго булси
| 67 || 67 || style="background:#cfecec;"| 38.7 || .397 || .283 || .769 || 4.9 || 2.6 || 1.9 || .5 || 13.1
|-
| align="left" | 2014/15
| align="left" | Чикаго булси
| 65 || 65 || style="background:#cfecec;"| 38.7 || .462 || .378 || .834 || 5.8 || 3.3 || 1.8 || .6 || 20.0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Каријера
| 256 || 152 || 29.7 || .440 || .333 || .804 || 4.3 || 2.0 || 1.3 || .4 || 11.7

Плеј-оф 

|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Чикаго булси
| 3 || 0 || 1.3 || .000 || .000 || .000 || .0 || .0 || .0 || .0 || .0
|-
| align="left" | 2013
| align="left" | Чикаго булси
| 12 || 12 || 40.8 || .435 || .405 || .818 || 5.2 || 2.7 || 1.3 || .5 || 13.3
|-
| align="left" | 2014
| align="left" | Чикаго булси
| 5 || 5 || 43.6 || .386 || .300 || .783 || 5.2 || 2.2 || 1.4 || .0 || 13.6
|-
| align="left" | 2015
| align="left" | Чикаго булси
| 12 || 12 || 42.2 || .441 || .389 || .819 || 5.6 || 3.2 || 2.4 || .8 || 22.9
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Каријера
| 32 || 29 || 38.1 || .431 || .380 || .813 || 4.8 || 2.5 || 1.6 || .5 || 15.7

Референце

Спољашње везе 

 
 Џими Батлер биографија

Рођени 1989.
Људи из Хјустона
Амерички кошаркаши
Бек шутери
Кошаркаши Мајами хита
Кошаркаши Минесота тимбервулвса
Кошаркаши Филаделфија севентисиксерса
Кошаркаши Чикаго булса
Пикови Чикаго булса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 2016.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи олимпијских медаља у кошарци
Освајачи златних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Олимпијски победници у кошарци